Il titolo Un borghese piccolo piccolo si può riferire a:

Un borghese piccolo piccolo, romanzo di Vincenzo Cerami.
Un borghese piccolo piccolo, film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, tratto dal romanzo stesso.